Насаврки може бити:

 Насаврки (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Насаврки (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Насаврки (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република